Ponteareas är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Pontevedra och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Ponteareas ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ponteareas är kuperad norrut, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Ponteareas. Runt Ponteareas är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Vigo,  km väster om Ponteareas. I omgivningarna runt Ponteareas växer i huvudsak blandskog. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Galicien